PITPNM3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 974 амінокислот, а молекулярна маса — 106 781.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами, іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки